Tetrachlorethan ist die ungenaue Bezeichnung für zwei verschiedene Isomere:

 1,1,2,2-Tetrachlorethan  
 1,1,1,2-Tetrachlorethan